Бикавац може да се односи на:

 Бикавац (брдо), брдо у Вишеграду, Република Српска, БиХ
 Бикавац (насеље), насеље у Вишеграду, Република Српска, БиХ

Општина Вишеград